Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2010 fand vom 11. bis 15. August in Berlin (Deutschland) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Bei den Männern wurden die Niederländer Reinder Nummerdor und Richard Schuil mit einem Sieg gegen das österreichische Duo Clemens Doppler/Matthias Mellitzer zum dritten Mal in Folge Europameister. Bei den Frauen setzten sich Sara Goller und Laura Ludwig in einem rein deutschen Endspiel gegen Katrin Holtwick und Ilka Semmler durch.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 24 Mannschaften an. In sechs Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Bei Punktgleichheit zählte zuerst der direkte Vergleich und dann das Satzverhältnis. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen - Männer (englisch)

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2010
Europameisterschaft 2010
Sportveranstaltung in Berlin